Der Begriff Albertinenhof bezeichnet:

 einen Wohnplatz im Ortsteil Wustrau-Altfriesack der Gemeinde Fehrbellin, Lkr. Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg; siehe Albertinenhof (Fehrbellin)
 ein nicht mehr existierendes Vorwerk auf dem Gebiet der Gemeinde Gerswalde, Lkr. Uckermark, Brandenburg; siehe Albertinenhof (Gerswalde)
 einen Wohnplatz im Ortsteil Woltersdorf, Gemeinde Casekow, Lkr. Uckermark, Brandenburg; siehe Albertinenhof (Casekow)
 einen Ortsteil von Vellahn, Lkr. Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern; siehe Albertinenhof (Vellahn)
 früherer deutscher Name von Mokrzyca, Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 ein nicht mehr existierendes Vorwerk bei Suliszewo (Zülshagen), früher Landkreis Dramburg, heute Drawsko Pomorskie, Polen